Pollich ist der Familienname folgender Personen:

 August Pollich (1865–1940), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Georg Pollich (* 1928), deutscher Architekt
 Johann Adam Pollich (1741–1780), deutscher Arzt und Naturforscher
 Karl Pollich (1892–1972), deutscher Ingenieur und Fahrzeug-Konstrukteur bei Hanomag
 Martin Pollich  (~1455–1513), unterfränkischer Philosoph, Mediziner, Theologe und Gründungsrektor der Universität Wittenberg